Андре́й Шува́лов:
 Шувалов, Андрей Михайлович (род. 1965) — советский фехтовальщик.
 Шувалов, Андрей Павлович (1817—1876) — земский деятель, писатель, предводитель дворянства Санкт-Петербургской губернии, генерал-майор (1865), действительный статский советник.